Топонимы:

 Рудица (приток Лопухинки) — река в Ленинградской области
 Рудица (приток Осетра) — река в Тульской области

Персоналии:
 Рудица, Роман Иванович — российский композитор

См. также
 Рудицы